Schaff steht für
 Schaff, Behälter oder Bottich; (regional: süddeutsch, österreichisch auch Schaffel) 
 Schrank oder Regal (Möbelstück); (regional: westmitteldeutsch, süddeutsch) auch mit der regionalen Nebenform Schaft
 Scheffel (Maßeinheit)

Schaff ist der Familienname von
 Adam Schaff (1913–2006), polnischer Marxist
 Bodo Schaff (* 1948), deutscher Diplomat
 Frank Schaff (* 1965), deutscher Synchronsprecher und -regisseur
 Philip Schaff (1819–1893), amerikanisch-schweizerischer protestantischer Theologe und Historiker der Kirchengeschichte

Siehe auch:

 Schaf
 Schaaff
 Schäff
 Chaff
 Schaff–Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, englische Ausgabe der Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Auflage